Eclectus is een geslacht van vogels uit de familie Psittaculidae (papegaaien van de Oude Wereld).

Soorten 
Het geslacht kent de volgende soort:
Eclectus roratus (Edelpapegaai)

Psittaculidae